

Sigle 
 Statistique générale de la France – ufficio statistico francese antesignano dell'Institut national de la statistique et des études économiques

Astronomia 
 Space Guard Foundation – Organismo internazionale che ha lo scopo di avvistare asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra

Codici 
 SGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Springfield (Missouri) (Stati Uniti)